Lehigh bezeichnet

 eine Verwaltungseinheit in Pennsylvania, siehe Lehigh County
 eine Region in Pennsylvania, siehe Lehigh Valley
 einen Fluss in Pennsylvania, siehe Lehigh River
 die Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania
 einen Asteroiden, siehe (691) Lehigh

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lehigh (Alabama)
 Lehigh (Georgia)
 Lehigh (Illinois)
 Lehigh (Iowa)
 Lehigh (Kansas)
 Lehigh (Montana)
 Lehigh (New York)
 Lehigh (North Dakota)
 Lehigh (Oklahoma)
 Lehigh (Pennsylvania)
 Lehigh (Wisconsin), im Barron County

Siehe auch:
 Lehi